Оук Ајланд има више значења:
 Оук Ајланд (Тексас)
 Оук Ајланд (Северна Каролина)